Дмитрий Владимирович Власов (род. 1964) — российский журналист, главный редактор агентства религиозной информации «Благовест-инфо».
 Дмитрий Николаевич Власов (род. 1973) — советский и российский футболист, полузащитник, защитник.